Javier Luis Torrente, mais conhecido como Javier Torrente (Rosario, 8 de junho de 1969), é um treinador de futebol argentino.  foi durante oito anos, auxiliar técnico de Marcelo Bielsa, inclusive na Seleção Argentina. Atualmente, dirige o .

Títulos 
 Cerro Porteño
 Campeonato Paraguaio: Clausura (2007 e 2010)

 Libertad
 Campeonato Paraguaio: Apertura (2009); Clausura (2009)

Treinadores de futebol da Argentina
Treinadores do Club Cerro Porteño
Treinadores do Coronel Bolognesi FC
Treinadores do Club Libertad
Treinadores do Club Atlético Newell's Old Boys
Treinadores do Club Nacional
Treinadores do Club de Deportes Cobreloa
Treinadores do Once Caldas